Lekkoatletyka na Igrzyskach Panamerykańskich 1987 – zawody lekkoatletyczne podczas igrzysk obu Ameryk odbywały się między 9 a 16 sierpnia w Indianapolis. Po raz pierwszy kobiety rywalizowały w biegu na 10 000 metrów, maratonie oraz w chodzie na 10 000 metrów.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1987 w lekkoatletyce
Igrzyska Panamerykańskie 1987
Lekkoatletyka w Stanach Zjednoczonych
1987